Ходање 10 километара у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 4. и 7. августа у Атини у Грчкој.

Титулу светске првакиње из Штутгарта 1995. бранила је Ирина Станкина из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 атлетичарка из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)

  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

  (4)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1997. 
Листа рекорда у ходању на 10.000 метара пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. августа 1997. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се квалификовале прве 8 (КВ) из сваке групе и 4 на основу резултата (кв).,

Почетак такмичења: група 1 у 08:00, група 2 у 09:00.

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа са почетком у 18:00.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 10 км на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Ходање на 10 км на Светском првенству у атлетици на отвореном